

Događaji

Rođenja 
 Herodot, grčki povjesničar († 425. pr. Kr.)

Smrti